Ян Сюли́ (; ) — китайская дзюдоистка, член национальной сборной Китая. Чемпионка Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Бронзовый призёр Азиатских игр 2006 года и чемпионата мира 2010 года. Выступает в весовой категории до 78 кг.

Ссылки 
 
 

Дзюдоисты Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года